Кампо Росалес има више значења:

 Кампо Росалес (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Кампо Росалес (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Кампо Росалес, Кампо ла Куатро (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику